Kozojedy kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kozojedy (okres Plzeň-sever)
 Kozojedy (okres Rakovník)
 Kozojedy (okres Jičín)
 Kozojedy (okres Praha-východ)